Владимир Карагеоргиевич (; род. 11 марта 1964, Лондон) — член сербского королевского дома Карагеоргиевичей, принц Югославский.

Биография 
Родился 11 марта 1964 года в Лондоне. Старший сын принца Андрея Карагеоргиевича (1929—1990) от второго брака с принцессой Кирой Мелитой Лейнингенской (1930—2005). Внук предпоследнего короля Югославии Александра I Карагеоргиевича.

Большую часть детства принц Владимир провел с другими членами своей семьи в Португалии, куда его родители переехали в середине 1968 года. После развода своих родителей принц вернулся в Лондон с матерью, сестрой Лавинией и братом Димитрием 14 февраля 1972 года. Его отец, принц Андрей Карагеоргиевич, после развода ушел из семьи и уехал в США с Евой Анджелковичей, на которой в 1974 году женился.

Окончил среднюю военную школу в Лондоне, затем закончил специализированные курсы по управлению экономическими системами. Позднее работал в двух туристических агентствах в Лондоне<ref name=autogenerated1>«Дуго нисам знао да сам српски принц», интервју Блиц, 20. децембар 2009.</ref>.

Осенью 1988 года принц Владимир решил начать свой собственный бизнес и с двумя друзьями открыл туристическое агентство. Тогда он заработал первые серьезные деньги. Вскоре записался на пилотские курсы и получил лётную лицензию.

5 мая 1990 года принц Владимир прибыл в США (Ирвайн, штат Калифорния), чтобы увидеться со своим отцом, который там жил. Это была первая встреча отца с сыном с 1982 года. Но через два дня после прибытия Владимира в США его отец Андрей Карагеоргиевич скончался от сердечного приступа.

После того, как на территории Югославии началась война, принц Владимир Карагеоргиевич прекратил летную карьеру и начал заниматься гуманитарной деятельностью, отправляя сербским беженцам в пострадавшие районы от военных действий. В октябре 1991 года принц Владимир впервые посетил Сербию. Тогда же он принял участие в панихиде в соборе Святого Михаила в Белграде по своему деду Александру I Карагеоргиевичу.

В рамках благотворительных мероприятий, в начале 1993 года в «Центре сербских сестер» в Германии принц встретился со своей будущей женой Бригиттой Миллер (род. 7 июля 1956). В 1997—1998 годах принц Владимир Карагеоргиевич после обучения получил разрешение на управление автобусом, а затем поездом.

Весной 1999 года во время бомбардировок силами НАТО Югославии принц Владимир вновь встретился с Бригиттой Миллер в лондонском аэропорту «Хитроу», где они рассказали о благотворительной помощи сербам в Косове. Во время бомбардировок Югославии принц Владимир Карагеоргиевич создал гуманитарную организацию «Мать и дитя», которая работает и сегодня, в основном, доставляя гуманитарную помощь больницам в Сербии.

18 апреля 2000 года в Лондоне состоялась гражданская церемония бракосочетания принца Владимира и Бригитты Миллер, а 20 мая 2001 года произошла церковная церемония. Когда Бригитта забеременела в начале 2001 года, Владимир продал свой дом в Лондоне и переехал в Бад-Зальцуфлен (земля Северный Рейн-Вестфалия, Германия). Вскоре их постигла большая трагедия, их единственный сын Кирилл скончался в день рождения 18 июня 2001 года.

Владимир Карагеоргиевич является большим поклонником Сербской православной церкви. 3 октября 2010 года в городе Печ он присутствовал на интронизации патриарха Сербии Иринея. Также он неоднократно посещал патриарха сербского Павла, предшественника Иринея.

Принц Владимир Карагеоргиевич — седьмой в линии наследования сербского королевского престола. Известен как евроскептик.

 Титулы 
 11 марта 1964 — настоящее время: «Его Королевское Высочество принц Владимир Югославский''»

Награды 
 Орден Звезды Карагеоргия

Предки

Примечания

Ссылки 
 THE ROYAL FAMILY OF SERBIA
  Mediatized House of Leiningen
 Принц Владимир Карађорђевић: Од возача аутобуса до власника маркетиншке агенције у Немачкој («Вечерње новости», 19. април 2015)

Карагеоргиевичи
Родившиеся в Лондоне
Персоналии:Югославия